Маккормак () — прізвище, що виникло у Ірландії та Шотландії.

Відомі носії 
 Алісія Маккормак (1983) — австралійська ватерполістка, олімпійська медалістка.
 Джон Маккормак (1925 — 2017) — канадський хокеїст.
 Кевін Маккормак — валлійський боксер надважкої ваги, призер чемпіонату Європи серед аматорів.
 Кетрін Маккормак (1972) — англійська акторка.
 Кріс Маккормак (1973) — австралійський тріатлоніст, переможець Кубку світу.
 Люк Маккормак (1995) — британський боксер, призер чемпіонату Європи та Європейських ігор.
 Мері Маккормак (1969) — американська акторка
 Патті Маккормак (1945) — американська акторка.
 Пет Маккормак (1995) — британський боксер, призер Олімпійських ігор 2020 року, призер чемпіонатів світу та Європи.